Esistono più persone di nome Mike Peters:

Mike Peters (1943), autore di fumetti e cartoonist statunitense
Mike Peters (1959), musicista del gruppo The Alarm
Mike Peters (1948-1994), coreografo statunitense, vincitore di un Tony Award nel 1982 per Dreamgirls
Mike Peters, designer britannico